Сады — остановочный пункт Красноярской железной дороги в посёлке Берёзовке. Расположена на трёхпутном участке Транссибирском магистрали, рядом с платформой Сады-2, где соединяется с линией Бугач — Красноярск-Восточный.

Имеет 2 платформы: боковую и островную. Боковая расположена с южной стороны путей рядом с путепроводом, где пути проходят над автодорогой. С северной стороны островной платформы проходит третий путь перегона Базаиха — Красноярск-Восточный.

Островная платформа имеет навесы от дождя, скамейки и табличку с названием.

На платформе имеют остановку все проходящие через неё пригородные электропоезда, кроме экспрессов Красноярск — Иланская, Иланская — Красноярск и Решоты — Красноярск.

Остановочные пункты Красноярской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Красноярска